Die Abkürzung SWF steht für:
 Shockwave Flash (.swf als Dateiendung), abspielbare Adobe-Flash-Animationen, siehe Adobe Flash #SWF-Dateiformat
 Sovereign wealth fund, die englische Bezeichnung für einen Staatsfonds
 Südwestfunk, eine ehemalige deutsche Landesrundfunkanstalt
 Südwestfalen, eine Bezeichnung für eine Region im südlichen Teil Westfalens
 Stadtwerke Flensburg, Energiekonzern aus Flensburg
 Schwarzenfeld, eine Stadt in der Oberpfalz, Bayern
 SWF (Automobilzulieferer) war ein Automobilzulieferer in Baden-Württemberg. Das ehemalige Unternehmen gehört zum französischen Automobilzuliefer Valeo.
 SWF ist der International Air Transport Association Code für den Flughafen Stewart International

Abkürzung